Papegojbuskar (Parrotia) är ett släkte i familjen trollhasselväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 
 
Trollhasselfamiljen